Ženská dvouhra Advantage Cars Prague Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Němka Antonia Lottnerová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Češka Markéta Vondroušová, jež ve finále zdolala krajanku ze čtvrté světové stovky startující na divokou kartu, Karolínu Muchovou, po setech 7–5 a 6–1. V probíhající sezóně si 18letá Vondroušová připsala čtvrté turnajové vítězství – bez zápočtu turnaje WTA v Bielu, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ITF a první v kategorii 80 tisíc dolarů. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 68. místo žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Advantage Cars Prague Open 2017 na ITF

Advantage Cars Prague Open 2017